Ragnhild Margrethe Aamodt (Sarpsborg, 9 september 1980) is een voormalige Noorse handbalspeelster. Aamodt maakte van 2002 tot en met 2009 deel uit van het Noorse nationale team. Aamodt was een linkshandige rechterhoekspeelster.

Voordat Aamodt Noorwegen verliet om in de Deense competitie te gaan spelen, kwam zij uit voor Skjeberg HK. Deze club verruilde zij in 2003 voor GOG Svendborg TGI en twee jaar later ging ze voor Ikast-Brande spelen. Met Ikast bereikte zij in 2007 de finale van de EHF Cup tegen de Russische club SC Zvezda Zvenigorod, die Ikast verloor.

Noors team 
Sinds haar debuut in het Noorse team speelde ze 133 interlands, waarin ze 314 keer scoorde. Ze was van de partij toen Noorwegen op het EK van 2004 en het EK van 2006 goud won, op het WK van 2007 zilver won en Olympisch en Europees kampioen werd in 2008.

Interlands

Externe links 
 
 
 
 

Noors handballer
Noors olympisch kampioen